Следзинский — фамилия:

 Следзинский, Иван Матвеевич — Георгиевский кавалер; майор; № 5052; 3 декабря 1834.
 Следзинский, Яков Матвеевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4586; 16 декабря 1831.